Oliveros – città dell'Argentina
Pauline Oliveros – compositrice statunitense
Gustavo Oliveros – schermidore cubano